Представленные таблицы содержат статистические данные по прошедшим и предстоящим расширениям Европейского союза. За исключением данных о предстоящих расширениях, все данные по населению, территории и валовому внутреннему продукту стран указаны на момент соответствующего расширения, иллюстрируя исторически точные изменения Союза. В сведениях о предстоящих расширениях использованы текущие значения. Данные валового внутреннего продукта представлен по паритету покупательной способности в долларах США и ценах 1990 года.

Прошедшие расширения

Учреждение

Расширение 1973 года

Расширение 1981 года

Расширение 1986 года

Расширение 1995 года

Расширение 2004 года

Расширение 2007 года

Расширение 2013 года

Дальнейшие расширения

Страны-кандидаты

Албалия

Молдавия

Северная Македония

Сербия

Турция

Украина

Черногория

Страны, подавшие заявку на вступление

Босния и Герцеговина

Грузия

Примечания

Источники 
 
 

Расширение Европейского союза